

Geografia 
 Brasile
 Lagoa dos Três Cantos – comune nello Stato del Rio Grande do Sul
 Spagna
 Fuente de Cantos – comune nella comunità autonoma dell'Estremadura
 Tres Cantos – città della comunità autonoma di Madrid

Altro 
 Cantos in carrela –  festa itinerante nel comune sardo di Pozzomaggiore
 The Cantos –  poema incompleto del poeta statunitense Ezra Pound